Motociklistična Velika nagrada Katarja 2005 je bila štirinajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2005. Potekala je 10. oktobra 2005.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2005
2005